Der Begriff Klammerreflex kann sich beziehen auf
 eine Verhaltensweise von Säuglingen, siehe Moro-Reflex
 eine Verhaltensweise von männlichen Froschlurchen, siehe Amplexus